El término bellas artes puede referirse, en esta enciclopedia:

a las bellas artes, principalmente la arquitectura, la escultura, la pintura y la música;

Instituciones
al Palacio de Bellas Artes (Ciudad de México);
al Círculo de Bellas Artes (CBA, Madrid);
a la American Fine Arts Society ("Sociedad Estadounidense de Bellas Artes", Nueva York);
a Museo de Bellas Artes (desambiguación);
a Facultad de Bellas Artes (desambiguación);
a Academia de Bellas Artes (desambiguación);
a Escuela de Bellas Artes (desambiguación);

Estaciones de metro
a Bellas Artes (Caracas);
a Bellas Artes (Ciudad de México);
a Bellas Artes (Santiago de Chile).